

Cinema
 L'orso (L'ours) – film del 1988 diretto da Jean-Jacques Annaud.

Musica
 L'orso – gruppo musicale italiano.
 L'orso – singolo del 1990 di Fabrizio Frizzi e Salvatore Cascio.

Teatro
 L'orso – breve opera teatrale in un atto unico di Anton Čechov.